— аниме Масаси Икэды, вышедшее в 1988 году.

По аниме была нарисована манга, которая с 17 ноября 1988 года по 5 апреля 1990 года публиковалась в Ежемесячном журнале издательства Коданся.

Сюжет 
В прошлом демон Араго пытался захватить мир, но был повержен самураем Каосом. Оставшаяся после него броня могла дать душе Араго возможность вновь возродиться в этом мире. Чтобы это предотвратить, Каос разделил её на девять волшебных доспехов. Араго удалось убедить обладателей четырёх доспехов встать на его сторону, и они стали генералами его армии. Обладатели оставшихся пяти доспехов приняли сторону Каоса и встали на защиту человеческого мира.

Названия серий

Музыка 
Открывающие темы:

Stardust Eyes — Марико Ураниси

Samurai Heart — Хироко Моригути

Закрывающие темы:

Faraway — Марико Ураниси

Be Free — Хироко Моригути

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Вымышленные самураи
Sunrise